Инди́йская ру́пия () — денежная единица Республики Индия. Одна рупия состоит из 100 пайс. Буквенный код ISO 4217 — INR, цифровой — 356, официальный символ — ₹, Эмитент — Резервный банк Индии. Банкноты номиналом от 5 до 2000. В 2016 году была проведена массовая денежная реформа.

Индийская рупия также является параллельной валютой в Бутане (со Нгултрумом) и Непале (с Непальской рупией). Курс Непальской рупии - фиксированный с индийской рупией в соотношении 1 ₹ : 1,6 N₨, также курс нгултрума тоже фиксированный с индийской рупией в соотношении 1 ₹ : 1 Nu.

До 1916 года 1 рупия равнялась 16 английским пенсам (таким образом, золотое содержание составляло 0,48816 г чистого золота), и до введения 1 апреля 1957 года десятичной системы 1 рупия содержала 16 анн, 64 пайса или 192 пая.

История обращения

До обретения Индией независимости 

Первая известная рупия появилась в 1542 году при правлении Шер-шаха. Вес первых рупий соответствовал 176 тройским гранам или 11,53 г. В 1677 году первую рупию выпустила Британская Ост-Индская компания. В течение нескольких столетий на территории Индии одновременно циркулировали несколько типов рупий, как например, бенгальская «rupia sicca», бомбейская суратская рупия, мадрасская рупия-аркот и другие.

В 1835 году на всей территории Британской Индии был введён единый стандарт серебряной рупии. Вплоть до 26 июня 1893 года на всей территории колонии действовал серебряный стандарт. Любой человек мог сдать на монетный двор неограниченное количество серебра, получив соответствующее количество монет или банкнот. Всего в период с 1835 по 1893 год было отчеканено серебряных монет на сумму более 3 млрд 300 миллионов рупий. Вместе с разменными медными монетами на одного индуса приходилось в среднем 5 3/4 рупии.

В 1870 году был издан закон, который регламентировал чеканку монет. Из серебра выпускали рупии и их производные: пол-, четверть- и восьмую части. Медными были двойная пайса, пайса, полпайсы и пай.

Одновременно с рупией на территории Индии существовала золотая монета мухр. С 1835 года монетная стопа для мухра и рупии была унифицирована. Мухр содержал столько же золота, сколько рупия серебра. При этом мухр не являлся законным платежным средством, а использовался как средство накопления золота. Британским правительством предпринимались неоднократные попытки введения в Индии золотого стандарта. 13 января 1841 года был издан декрет, разрешавший кассам принимать золото по курсу к серебру 1:15. Вначале это не вызвало никаких особых процессов в жизни Индии. Однако после открытия богатейших залежей золота в Калифорнии соотношение цены золота к серебру значительно уменьшилось. Стало выгодным обменивать золото на серебро по установленному в 1841 году курсу. Казна оказалась переполненной золотом и в декабре 1852 года его приём был запрещён. В декабре 1864 года было разрешено принимать английские соверены и полусоверены по курсу в 10 и 5 рупий соответственно. 4 октября 1866 года было рекомендовано использовать в расчётах золото. Курс золотого мухра был законодательно установлен в 15 рупий. 28 октября 1868 года пересмотрен курс соверена, который стал равным 10 рупиям и 4 аннам. В 1893 году серебряный стандарт в Индии был окончательно отменён. 1 соверен официально приравнен к 15 рупиям. 1 рупия стала соответствовать 1 британскому шиллингу и 4 пенсам, что было эквивалентно 0,48816 г чистого золота.

В 1917—1924 годах соотношение цен золота и серебра вновь подверглось существенным колебаниям. Этот период совпал с Первой мировой войной, когда Великобритания прекратила свободный обмен фунтов стерлингов на золото. В Индию вновь вернулся серебряный стандарт, когда курс рупии стал определяться, исходя из содержания в ней благородного металла. в результате значительного повышения мировой цены серебра и прекращения размена фунта стерлингов на золото в Индии вновь стал действовать серебряный стандарт (курс рупии определялся, исходя из мировой цены серебра). Так, в феврале 1920 года одна рупия соответствовала 2 шиллингам и 8 пенсам. С 1924 года курс установился на уровне 1 рупия — 18 пенсов (1 шиллинг и 6 пенсов), что соответствовало 0,549179 г чистого золота. В 1927 году он был закреплён законодательно.

После обретения Индией независимости 

Изначально после обретения Индией независимости 15 августа 1947 года страна оставалась в стерлинговой зоне. Курс рупии оставался фиксированным по отношению к фунту стерлингов и соответствовал 18 пенсам (1 британский фунт был равен 240 пенсам) за одну рупию. На тот момент курс британской валюты был также фиксированным и соответствовал 4,03 доллара за 1 фунт стерлингов. Один американский доллар соответствовал 3,3 индийской рупии. 18 сентября 1949 года в связи с тяжёлым экономическим положением Британия была вынуждена девальвировать свою валюту на 30 %, что одновременно привело к падению рупии до 4,76 за один доллар.

Войны с Китаем в 1962 и Пакистаном в 1965 годах привели к дефициту бюджета, который потребовал опустить курс национальной валюты до 7,57 рупии за доллар. В последующие годы стоимость индийских денег прогрессивно снижалась. В 1975 году 1 доллар стоил 8,39, в 1985 — 12 рупий. В 1991 году государство столкнулось с . Золотовалютные резервы упали до минимума. Это отразилось на курсе рупии, который достиг 17,90 за доллар. В 1993 году центральное правительство отказалось от фиксированного курса национальной валюты и перешло на плавающий. Стоимость рупии упала до 31,37 за доллар. Мировой экономический кризис вызвал дальнейшее обесценивание индийских денег, которое в августе 2013 году достигло 68 рупий за доллар. В апреле 2015 года курс рупии составлял 62 за доллар
.

Многократная девальвация рупии, на протяжении периода существования Индии как независимого государства, является серьёзной социальной и экономической проблемой. Заслуживает внимание и то, что в своих предвыборных речах в 2013 году будущий премьер-министр Нарендра Моди неоднократно повторял ошибочный тезис, что в 1947 году рупия стоила столько же, сколько и американский доллар («Of course, it was in 1947 that one rupee was indeed equal to one dollar»). Это вызвало критику со стороны экономистов и обвинения в некомпетентности.

Банкноты 
В обороте находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 рупий различных годов выпуска.

Новая серия банкнот

Символ индийской рупии 

В 2009 году правительство Индии объявило о всеиндийском конкурсе на лучший дизайн символа рупии, который завершился 15 июля 2010 года. Объединённый кабинет Индии утвердил в качестве символа национальной валюты знак , который представляет собой букву «Ра» из индийского алфавита деванагари, используемого в санскрите и в хинди. Верхняя часть буквы перечеркнута горизонтальной чёрточкой. Символ одновременно близок по написанию к латинской букве R, но без вертикальной чёрточки.

Режим валютного курса 

В настоящее время в Индии используется режим плавающего валютного курса.

См. также 
 Рупия
 Символ индийской рупии
 Бутанская рупия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Галерея банкнот Индии

Рупия
Деньги Индии
Деньги Бутана
Деньги Непала
Деньги Абу-Даби
Деньги Аджмана
Деньги Дубая
Деньги Рас-эль-Хаймы
Деньги Умм-эль-Кайвайна
Деньги Фуджейры
Деньги Шарджи
Деньги Катара
Деньги Кувейта
Деньги Бахрейна
Деньги Маската
Азиатские валюты
Коллективные и союзные денежные единицы